Tupelo (Arkansas)
 Tupelo (Mississippi)
 Tupelo (Oklahoma)

 Tupelo (geslacht), een boom